Хуга́ев (Хуга́ева) — осетинская фамилия. Известные носители:

 
 Хугаев, Асланбек — российский армрестлер.
 Хугаев, Георгий Доментьевич (1922—2005) — режиссёр, драматург, писатель и поэт.
 Хугаев, Герасим Георгиевич (род. 1945) — премьер-министр Южной Осетии (1993—1994; 2001—2003).
 Хугаев, Гоча Олегович — паралимпийский легкоатлет.
 Хугаев, Доментий Зурабович (1883—1976) — русский и советский военный и общественный деятель.
 Хугаев, Илья Соломонович (1903—1966) — депутат Верховного Совета СССР, директор завода «Электроцинк» (1940—1944).
 Хугаев, Ролан Станиславович (род. 1985) — российский футболист.
 Хугаев, Ростислав Ерастович — премьер-министр Южной Осетии.
 Хугаев, Сергей Заурбекович (род. 1933) — осетинский советский писатель, поэт и переводчик.
 Хугаев, Таймураз Григорьевич (род. 1974) — южно-осетинский государственный и политический деятель. Генеральный прокурор Республики Южная Осетия с 2003.
 Хугаев, Хазби Шобикаевич (1923—1996) — Герой Социалистического Труда, заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации.
 Хугаев, Хетаг (род. 1997) — российский тяжелоатлет.

 Хугаева, Валерия Вячеславовна (род. 1927) — осетинская актриса, народная артистка России.

См. также 
 Хугаев (фамилия)